Serengeti – region geograficzny w Tanzanii i Kenii
 Serengeti – park narodowy w Tanzanii
 Serengeti – rasa kota